Вероника Хальдер (, 14 октября 1980, Халль-ин-Тироль, Тироль) — австрийская саночница, выступавшая за сборную Австрии с 2000 года по 2011-й. Участница двух зимних Олимпийских игр, обладательница двух серебряных и двух бронзовых медалей европейского первенства, двукратная победительница австрийского чемпионата.

Биография 
Вероника Хальдер родилась 14 октября 1980 года в городе Халль-ин-Тироль, федеральная земля Тироль. Активно заниматься санным спортом начала в возрасте десяти лет, первое время выступала на естественных трассах в натурбане, но в четырнадцать перешла на искусственные покрытия. На молодёжных чемпионатах мира дебютировала в 1996 году, сразу же выиграв бронзовую медаль на трассе в канадском Калгари. Три года спустя на мировом первенстве среди юниоров в Иглсе завоевала бронзу сразу в двух дисциплинах, в одиночном разряде и состязаниях смешанных команд. В 2000 году на соревнованиях в немецком Альтенберге пополнила медальную коллекцию ещё одной бронзовой наградой мирового достоинства.

В сезоне 2000/01 впервые приняла участие в заездах Кубка вызова, а год спустя дебютировала на Кубке мира, сходу оказавшись на девятой строчке мирового рейтинга саночниц и окончательно закрепившись в основном составе сборной. На чемпионате мира 2003 года в латвийской Сигулде сумела подняться до пятой позиции, в следующем году на соревнованиях в японском Нагано повторила это достижение, — эти пятые места стали лучшими её результатами на мировых первенствах за всю карьеру. Кроме того, в 2004 году Хальдер завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в немецком Оберхофе, а кубковый сезон завершила на пятой позиции общего зачёта.

Благодаря череде удачных выступлений Вероника Хальдер удостоилась права защищать честь страны на Олимпийских играх 2006 года в Турине, где в итоге финишировала пятой. Окончила сезон золотой медалью национального первенства и шестой строкой мирового рейтинга саночниц. На чемпионате Европы 2008 года в итальянской Чезане выиграла бронзу в одиночном разряде и серебро в программе смешанных команд, а также во второй раз стала чемпионкой Австрии. Подтвердив право находиться в основном составе сборной, ездила на Олимпийские игры 2010 года в Ванкувер, где показала лишь двенадцатое время. После Олимпиады продолжила соревноваться на крупнейших международных стартах, но из-за высокой конкуренции в команде после седьмой позиции на чемпионате мира 2011 года приняла решение завершить карьеру профессиональной спортсменки, уступив место молодым австрийским саночницам. Всего на профессиональном уровне Хальдер занималась санным спортом почти двадцать лет.

Ссылки 
 Профиль на сайте FIL 
 

Саночники Австрии
Саночники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Саночники на зимних Олимпийских играх 2010 года